C-Europamesterskabet i curling 2024 for herre- og kvindehold er det 14. C-EM i curling gennem tiden. Mesterskabet bliver arrangeret af World Curling Federation og afviklet i  i ,  i perioden . april - . maj 2024 med deltagelse af ___ kvinde- og ___ herrehold.  er C-EM-værtsland for ___ gang.

Både mændene og kvinderne spiller om ___ ledige pladser ved B-EM senere på året.

Mænd 

I mændenes turnering spillede __ hold om to pladser ved B-EM senere på året i , . Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste hold gik videre til slutspillet, der blev afviklet med semifinaler, bronzekamp og finale.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, , ,  og . Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to vindere af semifinalerne kvalificerede sig til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kvinder 

I kvindernes turnering spillede ___ hold om to pladser ved B-EM senere på året i , . Holdene spillede først et grundspil alle-mod-alle, hvorfra de fire bedste hold gik videre til slutspillet.

Grundspil

Slutspil 

Slutspillet havde deltagelse af de fire bedste hold fra grundspillet, , ,  og . Holdene, der sluttede som nr. 1 og 4 i grundspillet mødtes i den ene semifinale, mens nr. 2 og 3 spillede i den anden. De to finalister gik videre til B-EM.

Semifinaler

Bronzekamp

Finale

Samlet rangering

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation

Noter 

2024
Curling i 2024